Llannon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llanon, ort, Wales, County of Ceredigion, 
 Llannon, Carmarthenshire, ort i Wales, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar